Kefersteinia kan syfta på:

 Kefersteinia (djur) – ett släkte av ringmaskar
 Kefersteinia (växter) – ett släkte av växter